Мицевский:

 Мицевский, Ванчо (род. 1971) — югославский и северомакедонский футболист.
 Мицевский, Дарко (род. 1992) — македонский футболист.
 Мицевский, Кирил (mk; 1926—2002) — югославский и македонский ботаник, академик МАНУ.
 Мицевский, Тони (en; род. 1970) — югославский и северомакедонский футболист.